Pinezići est un toponyme qui peut désigner :
Pinezići, une localité de Croatie située dans la municipalité de Krk, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
Pinezići, une localité de Croatie située dans la municipalité de Marčana, comitat d'Istrie.